Коста Дражић (Суботица, 21. априла 1998) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Лозницу.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Мачва Шабац
 Српска лига Запад: 2015/16.

Бродарац
 Омладинска лига Србије: 2016/17.
 Прва Београдска лига група А: 2016/17.

Бечеј
 Српска лига Војводина: 2017/18.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Коста Дражић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1998.
Спортисти из Суботице
Српски фудбалери
Фудбалери Мачве
Фудбалери Бродарца
Фудбалери Бечеја
Фудбалери Кабела
Фудбалери Лознице
Фудбалери Прве лиге Србије
Нападачи у фудбалу